

Пушкіно — село, Буландинський район, Акмолинська область
 Пушкіно — село, Камистинський район, Костанайська область

Пушкіно — місто, Московська область
 Пушкіно — село, Бікінський район, Хабаровський край
 Пушкіно — присілок, Благовіщенський район, Башкортостан
 Пушкіно — присілок, Електростальський міський округ, Московська область
 Пушкіно — село, Кадошкінський район, Мордовія
 Пушкіно — село, Куртамиський округ, Курганська область
 Пушкіно — селище, Новокузнецький район, Кемеровська область
 Пушкіно — селище, Прокоп'євський округ, Кемеровська область
 Пушкіно — присілок, Промишленнівський округ, Кемеровська область
 Пушкіно — село, Ромодановський район, Мордовія
 Пушкіно — селище, Рубцовський район, Алтайський край
 Пушкіно — село, Рузаєвський район, Мордовія
 Пушкіно — селище, Саранський міський округ, Мордовія

Пушкіно — село, Закарпатська область, Берегівський район

Див. також 
 Пушкін
 Пушкіне